Расмус Линдгрен (; родился 29 ноября 1984 года, Ландскруна) — шведский футболист, опорный полузащитник и капитан клуба «Хеккен». Провёл два матча за национальную сборную Швеции.

Биография 
Расмус Линдгрен начал футбольную карьеру в своём родном городе Ландскруна, играя за местную команду. В январе 2003 года он подписал контракт амстердамским «Аяксом». До этого, в декабре 2002 года, Расмус уже был в клубе на просмотре. Дебют полузащитника состоялся 12 февраля 2005 против клуба «НАК Бреда», матч закончился в пользу «Аякса» со счётом 2:1. Но молодой перспективный игрок не смог закрепиться в основе.

Перед началом сезона 2005/06 Расмус был отдан в аренду в «Гронинген», но уже в марте 2006 года он подписал полноценный контракт с клубом на четыре года. После двух проведённых сезона в «Гронингене» Линдгрен был выкуплен «Аяксом» за 2,5 млн евро 27 января 2008 года.

20 июня 2011 года перешёл в австрийский «Ред Булл Зальцбург», подписав с клубом контракт на два года.

19 ноября 2008 года дебютировал в сборной Швеции в товарищеском матче против команды Нидерландов, отыграв все 90 минут.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2010/11
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2009/10

«Ред Булл Зальцбург»
 Чемпион Австрии: 2011/12
 Обладатель Кубка Австрии: 2011/12

«Гронинген»
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2014/15

«Хеккен»
 Обладатель Кубка Швеции: 2018/19

Статистика по сезонам 
По состоянию на 3 июня 2017 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте bkhacken.se
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Хеккен»